Spojení písmen U a R může mít různé významy:

UR 
 CH-UR – kód ISO 3166-2 pro kanton Uri

Ur 
 Ur (město)
 Ur (kontinent)

ur 
 urdština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

ÚR 
 zkratka pro územní rozhodnutí